Астериск — знак звездочки в типографике.
 Астериск — звездица, поставляемая на дискосе, в церкви, в воспоминание Вифлеемской звезды.
 Asterisk — компьютерное приложение, сервер IP-телефонии.
 «*~Asterisk~» — песня японской группы Orange Range.